DMX peut désigner :
 DMX, de son vrai nom Earl Simmons (1970-2021), un rappeur et acteur américain ;
 DMX, un système de multiplexage numérique utilisé pour contrôler des équipements scéniques, basé sur le protocole DMX512.

Voir aussi  
 DMX Krew, un musicien